L'édition 2022 du tournoi de tennis de Karlsruhe se déroule du 10 au  sur terre battue en extérieur. Ce tournoi est classé en catégorie WTA 125.

Mayar Sherif remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Bernarda Pera, décrochant à cette occasion son troisième titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mayar Sherif et Panna Udvardy.

Faits marquants

Forfaits 
  Irina Bara, remplacée par  Bibiane Schoofs
  Harriet Dart, remplacée par  Katarzyna Kawa
  Vitalia Diatchenko, remplacée par  Kathinka von Deichmann

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
En simple, l'Égyptienne Mayar Sherif remporte le troisième titre de sa carrière en catégorie WTA 125 en battant en finale l'Américaine Bernarda Pera.

En double, la paire Mayar Sherif / Panna Udvardy remporte le titre.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Karlsruhe
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

WTA 2022
Karlsruhe
Tennis en Allemagne en 2022
Tennis en mai 2022